Салта́новка — деревня в составе Дашковского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь.

История 
По письменным источникам известна с XVIII века. Раньше была Салтановским фольварком, который принадлежал поочередно Солтанам, Сапегам, С. Богуш-Сестренцевичу и Гриневичам. В конце XVIII века здесь находилась суконная фабрика, на которой производились сукно, скатерти по голландскому образцу и тонкое полотно. Местные крестьяне занимались ремёслами и лесосплавными работами, так как раньше там, у Днепра, находился один из главных в Могилёвской губернии пунктов сбыта и сплава леса. 

Также Салтановка известна ожесточенными боями русских войск с французами 9 и 11 июля 1812 года.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Новосёлки, Селец.

Достопримечательность 

 Мемориальная каплица (1912)

См. также 
 Бой под Салтановкой
 Дашковский сельсовет
 Могилёвский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Населённые пункты Могилёвского района